Новый уйгурский алфавит (Uyghur Yëngi Yëziqi, сокращённо UYY, или Uyƣur Yengi Yeziⱪi, , Йеңи Йезиқи, Yëngi Yëziqi; , пиньинь: Xīnwéiwén, иногда ошибочно обозначается как Yengi Yeziķ или Yengi Yezik̡) — латинский алфавит на основе яналифа и пиньиня, который использовался для записи уйгурского языка в 1965—1982 годах в основном уйгурами, проживающими на территории Китая, хотя уйгурский арабский алфавит использовался гораздо шире.

История 
Был создан примерно в 1959 году и пришел на смену уйгурскому кириллическому алфавиту, который использовался в Китае после провозглашения КНР в 1949 году. Он по-прежнему является официальным алфавитом уйгуров в Китае, но после возрождения уйгурского арабского алфавита в 1982 году использование алфавита значительно сузилось, в результате чего большинство уйгуров на данный момент используют арабский алфавит. В латинизированном уйгурском более распространён уйгурский латинский алфавит.

Алфавит

Примечания 

Уйгурская письменность
Алфавиты на основе латинского